Sorabji est un patronyme d'origine pârsî, porté par :
Cornelia Sorabji (1866-1954), avocate indienne ;
Kaikhosru Shapurji Sorabji, compositeur britannique,
 Richard Sorabji, philosophe britannique.